Rezultati Prvenstva Avstralije 1963 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (prvakinja)
  Lesley Turner (polfinale)
  Jan Lehane (finale)
  Christine Truman (drugi krog)
  Robyn Ebbern (polfinale)
  Elizabeth Starkie (četrtfinale)
  Rita Lauder (četrtfinale)
  Madonna Schacht (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1963